Gorgonopsi (lat. Gorgonopsia, "gorgonsko lice") bio je podred terapsida. Kao i ostali terapsidi, gorgonopse su prije nazivali "gmazovima sličnim sisavima".

Opis 

U njihove prilagodbe spadaju i zubi različitih oblika, potpuno razvijen sljepoočni otvor, noge poput stubova, zasvođeno nepce, koje im je možda olakšavalo disanje dok su držali plijen, te kosti uha koje su se tek počele razvijati. Gorgonopsi su dio skupine terapsida koji se nazivaju teriodonti, a u njih spadaju i sisavci. 
Spadali su u najveće mesojede kasnog perma. Najveći poznati gorgonops, Inostrancevia, bio je veličine medvjeda, s lubanjom dužine 45 cm i sabljaste zube duge 12 cm, koji su očito bili prilagodba za ishranu mesom. Vjerojatno nisu u potpunosti bili pokriveni krznom, ali nije poznato da li su imali čekinje, krljušti ili golu kožu. Moguće je da su imali kombinaciju navedenog, kao što se može vidjeti kod nekih današnjih sisavaca.

Evolutivna povijest 
Gorgonopsi (Gorgonopsia) spadaju u teriodonte, veliku skupinu terapsida u koju spadaju i preci sisavaca. Gorgonopsi su se tijekom srednjeg perma razvili od gmazolikog terapsida, koji je također postojao tijekom tog perioda. Rani gorgonopsi bili su maleni, ne veći od psa. Izumiranje dinocefala, koji su dominirali svijetom srednjeg perma, dovelo je do toga da su gorgonopsi postali dominantni grabežljivci kasnog perma. Neki su dostizali veličinu nosoroga, među njima i Inostrancevia, koja je bila najveća. Još jedan veliki rod bila je Rubidgea, čiji je cjelovit fosil pronađen u Južnoj Africi. Gorgonopsi su izumrli krajem perma, te su bili jedina linija teriodonata koja je u potpunosti prestala postojati zbog masovnog izumiranja do kojeg je tada došlo.

Klasifikacija 
Gorgonopsi su jedna od tri grupe teriodonata (druge dvije su terocefali i cinodonti). Teriodonti su u srodstvu s anomodontima, koji su bili biljojedi. U gorgonopse spadaju tri potporodice, Gorgonopsinae, Rubidgeinae i Inostranceviinae, zajedno s većim brojem rodova koji se ne svrstavaju ni u jednju od njih. Poznato je 25 rodova i 41 vrsta, a najpotpunije opisani su Dinogorgon, Inostrancevia i Rubidgea.

Najobuhvatniji pregled te grupe, predstavljen ispod, napravila je Sigogneau-Russell, 1989. godine.

 Red Therapsida
 Podred Gorgonopsia
 Porodica Gorgonopsidae
 Aelurognathus
 Aelurosaurus
 Aloposaurus
 Arctognathus
 Arctops
 Broomisaurus
 Cephalicustriodus
 Cerdorhinus
 Clelandina
 Cyonosaurus
 Dinogorgon
 Eoarctops
 Galesuchus
 Leontocephalus
 Lycaenops
 Paragalerhinus
 Scylacognathus
 Sycosaurus
 Viatkogorgon
 Potporodica Gorgonopsinae
 Gorgonops Sauroctonus Scylacops Potporodica Inostranceviinae
 Inostrancevia Pravoslavleria Potporodica Rubidgeinae
 Broomicephalus Prorubidgea RubidgeaGebauer (2007.) je provela filogenetsku analizu gorgonopsa. Ona nije smatrala da su taksoni Gorgonopsia i Gorgonopsidae ekvivalentni, te je u drugu grupu svrstala samo vrste s autapomorfijama, tj. osobinama jedinstvenim za te vrste. Rodove Aloposaurus, Cyonosaurus i Aelurosaurus svrstala je izvan Gorgonopsidae kao "gorgonopside koji čine matičnu grupu", zato što nisu imali autapomorfije. Dolje je predstavljen kladogram napravljen prema filogenetskoj analizi koju je provela Gebauer (2007.):

 Bilješke 

 Izvori 

 Bakker, R.T. (1986.), The Dinosaur Heresies, Kensington Publishing Corp.
 Cox, B. and Savage, R.J.G. and Gardiner, B. and Harrison, C. and Palmer, D. (1988.) The Marshall illustrated encyclopedia of dinosaurs & prehistoric animals, 2nd Edition, Marshall Publishing.
 Fenton, C.L. and Fenton, M.A. (1958.) The Fossil Book, Doubleday Publishing.
 Hore, P.M. (2005)., The Dinosaur Age, Issue #18. National Dinosaur Museum.
 Sigogneau-Russell, D., 1989., "Theriodontia I - Phthinosuchia, Biarmosuchia, Eotitanosuchia, Gorgonopsia" Part 17 B I, Encyclopedia of Paleoherpetology, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart and New York.
Ward, P.D. (2004.), Gorgon'', Viking Penguin.
Gebauer (2007.), Phylogeny and Evolution of the Gorgonopsia with a Special Reference to the Skull and Skeleton of GPIT/RE/7113 (‘Aelurognathus?’ parringtoni). Ph.D. Dissertation, Tübingen University. 

Terapsidi